Bois de serpent () est un nom vernaculaire ambigu, issu de la langue allemande, utilisé pour nommer un grand nombre de genres et d'espèces de plantes très différentes (ou leur bois) qui appartiennent à plusieurs familles.

Famille Moraceae 

Le nom est le plus souvent utilisé avec des représentants de la famille des mûriers dont le bois, particulièrement structuré et extrêmement dur, est utilisé, notamment, dans la fabrication d'instruments de musique. Citons un genre et une espèce :
 genre Brosimum, Brosimum guianense.

Famille des Loganiaceae 
Plus rarement, le nom est utilisé pour :
 Le genre Strychnos

Famille des Fabaceae 
Deux genres en particulier : Acacia et Zygia :
 , ,  ,  Zygia racemosa : bois de serpent, serpent wood, bois de zèbre ou de marbre.

 Famille des Cecropiaceae ou des Urticaceae  
Certaines espèces du genre Cecropia telles que :
 Cecropia palmata, Cecropia peltata, Cecropia sciadophylla (Coulequin) Famille des Apocynacées 
Ce sont les espèces non arborescentes du genre Rauvolfia, exemple :
 Rauvolfia serpentina, racine de serpent indien

 Famille des Rhamnaceae 
Deux genres en particulier : 
 Le genre Colubrina Certaines espèces du genre Condalia''.

Références 

Homonymie